Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für das Masters Series Monte-Carlo 2008. Für das Turnier der Kategorie ATP Masters Series qualifizierten sich sieben Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 28 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 19. bis 20. April 2008 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 27 kB)

ATP Tour 2008
Tennisturnier in Roquebrune-Cap-Martin